Kaspar Maria von Sternberg – geologo, botanico e teologo ceco
 Josef von Sternberg – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, montatore, direttore della fotografia e scenografo austriaco naturalizzato statunitense
 Leopold von Sternberg – generale austriaco
 Mangold von Sternberg – Gran Maestro dell'Ordine Livoniano
 Michael Küchmeister von Sternberg – Gran Maestro dell'Ordine Teutonico
 Roman Ungern von Sternberg – generale e signore della guerra russo